Skinny Client Control Protocol, protocole de communication VoIP.
 Signaling Connection and Control Part, recommandation UIT-T Q.713, protocole de routage de la signalisation SS7.